Matamoras kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Matamoras (Ohio)
Matamoras (Pennsylvania)